Eva alla riscossa  (Silks and Saddles) – film del 1921 diretto da John K. Wells
Silks and Saddles – film del 1929 diretto da Robert F. Hill
Silks and Saddles – film del 1936 diretto da Robert F. Hill